Legion of Honor (amerikanisches Englisch für „Ehrenlegion“) bezeichnet:

 American Legion of Honor, eine ehemalige Organisation in den Vereinigten Staaten
 Mexican Legion of Honor oder Legión de Honor Mexicana, mexikanische Auszeichnung
 Philippine Legion of Honor oder Legion de Honor Filipino, philippinische zivile und militärische Auszeichnung
 Legion of Honor (Museum), Kunstmuseum in San Francisco

Siehe auch:
 Ehrenlegion